Андрій Головаш — німецький футбольний агент українського походження
 Головаш Богдан Олегович —лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Головаш Олег Олегович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Олександр Головаш — український велогонщик

Примітки